Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 534 dans le monde.

 Route régionale 534 en Finlande
 Route nationale 534 en France